Лизимахия може да се отнася до:
 езеро в Западна Гърция
 древен град в Етолия
 древен град на Галиполския полуостров
 древен град в Северозападна Мала Азия
 Лисимахия (дем Агринио), село в Етолоакарнания, историческа Мала Влахия, Гърция.